Der Bitburger Rheinlandpokal, kurz Rheinlandpokal genannt, ist der Verbandspokal des rheinländischen Fußballs. Er wird seit 1954 jährlich vom Fußballverband Rheinland (FVR) ausgerichtet. Der Sieger ist zur Teilnahme am DFB-Pokal der jeweils folgenden Saison berechtigt.

Teilnehmer des Verbandspokals sind die zum FVR gehörenden Mannschaften der 3. Liga, der Regionalliga Südwest, der Oberliga Südwest, der Verbandsliga Rheinland, der Landesligen, sowie einer Anzahl Mannschaften, die sich in den Bezirken qualifizieren.

Bis zur Saison 2006/07 war die Lottogesellschaft Oddset der Namenssponsor des Pokals, ehe die Bitburger Brauereigruppe seit der Saison 2007/08 das Namenssponsoring übernommen hat und nun Bitburger Rheinlandpokal genannt wird.

Wettbewerb 2021/22

Wettbewerb nach Saisons 
Rheinlandpokal 2020/21
1 Sieg nach Verlängerung

Rheinlandpokal 2019/20
1 Sieg nach Verlängerung
2 Sieg im Elfmeterschießen

Rheinlandpokal 2018/19
1 Sieg nach Verlängerung
2 Sieg im Elfmeterschießen

Rheinlandpokal 2017/18
1 Sieg im Elfmeterschießen

Rheinlandpokal 2016/17

Rheinlandpokal 2015/16
1 Sieg nach Verlängerung

Rheinlandpokal 2014/15
1 Sieg im Elfmeterschießen

Rheinlandpokal 2013/14
1 Sieg im Elfmeterschießen

Rheinlandpokal 2012/13

Rheinlandpokal 2011/12
1 Sieg im Elfmeterschießen

Rheinlandpokal 2010/11

Rheinlandpokal 2009/10
Rheinlandpokal 2008/09

Sieger des Rheinlandpokals seit 1954

Rangliste der Sieger und Finalisten 
(Stand: 2022)

Rekordgewinner des Rheinlandpokals ist Eintracht Trier mit 15 Siegen bei 21 Finalteilnahmen. Eintracht Trier (2007–2011) und der FSV Salmrohr (1992–1996) gewannen den Pokal in fünf aufeinanderfolgenden Jahren.

Rangliste der Endspielorte 
(Stand: 2022)

Einzelnachweise 

Fußball-Verbandspokal
Sportveranstaltung in Rheinland-Pfalz
Fußballverband Rheinland